Affassalik bezeichnet:
 Affassalik (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Affassalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland